FSO est un sigle qui peut désigner :
 FSO (où FSO signifie Fabryka Samochodów Osobowych), un ancien constructeur automobile polonais.
 Floating storage and offloading unit (en français, unité flottante de stockage et de déchargement) ;
 File System Object, en ActiveX et VBScript.
 FreeSmartphone.Org, une base logicielle libre sur smartphones sous GNU/linux.
 FSO, transcrit Federalnaya Sluzhba Okhrany, le Service fédéral de protection, une agence chargée de la protection des hauts dignitaires russes ;
 Financial Services Office, qui désigne les activités de finances, banques et de marchés.